Digital Versatile Doom (Digital Versatile Doom: Live at the Orpheum Theatre XXXVII A.S.) — первый концертный альбом финской рок-группы HIM, вышедший в 2008 году. Концерт, состоявшийся 14 и 15 ноября 2007 года, снял Мейерт Авис.

CD (аудио) 
 «Passion’s Killing Floor» — 5:14
 «Wings of a Butterfly» — 3:31
 «Buried Alive By Love» — 4:52
 «Wicked Game» — 4:28
 «The Kiss of Dawn» — 4:35
 «Vampire Heart» — 4:24
 «Poison Girl» — 5:05
 «Dead Lovers' Lane» — 4:17
 «Join Me in Death» — 3:31
 «It's All Tears (Drown in This Love)» — 4:27
 «Sleepwalking Past Hope» — 10:41
 «Killing Loneliness» — 4:30
 «Soul On Fire» — 4:23
 «Your Sweet 666» — 4:03
 «Bleed Well» — 4:22
 «The Funeral of Hearts» — 4:43

DVD (видео) 

 «Intro (Blood Theme)» — 2:25
 «Passion’s Killing Floor» — 5:14
 «Wings of a Butterfly» — 3:31
 «Buried Alive By Love» — 4:52
 «Wicked Game» — 4:28
 «The Kiss of Dawn» — 4:35
 «Vampire Heart» — 4:25
 «Poison Girl» — 5:05
 «Dead Lovers' Lane» — 4:17
 «Join Me in Death» — 3:30
 «It’s All Tears (Drown in This Love)» — 4:21
 «Sleepwalking Past Hope» — 10:41
 «Killing Loneliness» — 4:30
 «Soul on Fire» — 4:23
 «Your Sweet 666» — 4:03
 «Bleed Well» — 4:22
 «Right Here in My Arms» — 6:38
 «The Funeral of Hearts» — 4:43

 Interview With Ville Valo
 HIM’s Biggest Fan Contest Entry Videos
 Fan Club Photo Gallery

Примечания 

Альбомы HIM